
A Godzilla a következőkre utalhat:

Godzilla, kitalált japán hüllőszerű szörny
Godzilla (franchise), a Godzilla-franchise

Filmek 
 Godzsira (1954), Honda Isiró filmje, a harminc részes sorozat első része
 Godzsira no gjakusú (1955), az eredeti sorozat második része
 King Kong vs. Godzilla (1962), Honda Isiró filmje, az eredeti sorozat harmadik része
 Moszura tai Godzsira (1964), az eredeti sorozat negyedik része
 Szan Daikaidzsú: Csikjú szaidai no kesszen (1964), az eredeti sorozat ötödik része
 Kaidzsú daiszenszó (1965), az eredeti sorozat hatodik része
 Godzsira, Ebira, Moszura: Nankai no Daikettó (1966), az eredeti sorozat hetedik része
 Kaidzsú-tó no kesszen Godzsira no muszuko (1967), az eredeti sorozat nyolcadik része
 Kaidzsú szósingeki (1968), az eredeti sorozat kilencedik része
 Godzsira, Minira, Gabara: Óru kaidzsú daisingeki (1969), az eredeti sorozat tizedik része,
 Godzsira tai Hedora (1971), az eredeti sorozat tizenegyedik része
 Csikjú kogeki meirei: Godzsira tai Gaigan (1972), az eredeti sorozat tizenkettedik része
 Godzsira tai Megaro (1973), az eredeti sorozat tizenharmadik része
 Godzilla a Mechagodzilla ellen (Godzsira tai Mekagodzsira) (1974), az eredeti sorozat tizennegyedik része
 Mechagodzsira no gjakusú (1975), az eredeti sorozat tizenötödik része
 Godzsira (1984), az eredeti sorozat tizenhatodik része,
 Godzsira tai Biorante (1989), az eredeti sorozat tizenhetedik része
 Godzsira tai Kingu Gidora (1991), az eredeti sorozat tizennyolcadik része
 Godzsira tai Moszura (1992), az eredeti sorozat tizenkilencedik része
 Godzsira tai Mekagodzsira II (1993), az eredeti sorozat huszadik része
 Godzsira tai Szupeszugodzsira (1994), az eredeti sorozat huszonegyedik része
 Godzsira tai Deszutoroja (1995), az eredeti sorozat huszonkettedik része
 Godzilla (1998), Roland Emmerich filmje
 Godzsira ni-szen mireniamú (1999), az eredeti sorozat huszonharmadik része
 Godzsira tai Megagiraszú: G sómecu szakuszen (2000), az eredeti sorozat huszonnegyedik része
 Godzsira, Moszura, Kingu Gidora: Daikaidzsú szókógeki (2001), az eredeti sorozat huszonötödik része
 Godzsira tai Mekagodzsira (2002), az eredeti sorozat huszonhatodik része
 Godzsira tai Moszura tai Mekagodzsira: Tokió S.O.S. (2003), az eredeti sorozat huszonhetedik része
 Godzsira: Fainaru uozu (2004), az eredeti sorozat huszonnyolcadik része
 Godzilla (2014), Gareth Edwards filmje
 Sin Godzsira (2016), az eredeti sorozat huszonkilencedik része, 2016
 Godzilla: Kaidzsú vakuszei (2017), az eredeti sorozat harmincadik része, az animációs trilógia első része
 Godzilla: Kesszen kidó zósoku tosi (2018), az az eredeti sorozat harmincegyedik része, az animációs trilógia második része
 Godzilla: Hosi o kuu mono (2018), az eredeti sorozat harminckettedik része, az animációs trilógia harmadik része
 Godzilla II. – A szörnyek királya (2019), Michael Dougherty filmje
Godzilla Kong ellen (2021), Adam Wingard filmje

Sorozatok 
Godzilla (1978-1981), rajzfilmsorozat
Godzilla (1998-2000), rajzfilmsorozat
Godzsira Shingyura Pointo (2021), rajzfilmsorozat

Irodalom 
Godzilla, képregénysorozat
Godzilla, gyermekregény-sorozat
Godzilla, regénysorozat

Zene 
Godzilla, a Yukmouth rap albuma
Godzilla, Blue Öyster Cult dala a Spectres albumról
Gojira, francia heavy metal együttes
Godzilla Entertainment, zenei kiadó

Egyéb 
Godzilliidae, a Remipedia osztályba tartozó rákcsalád
Gojirasaurus, dinoszaurusz a triász időszakból
Godzilla Asian American Arts Network
Godzillatron, a Texasi Egyetem óriáskivetítője
Godzilla Game, táblajáték
Godzilla, egy kitalált szörny a Rappelz online játékban
Macui Hideki, japán baseballjátékos, beceneve „Godzilla”
Nissan Skyline GT-R, „Godzilla” becenevű sportautó
Godzilla, egy hidrotermális nyílás elnevezése a Csendes-óceánon